Osoby o tym nazwisku:
 Carlos Trejo – meksykański piłkarz
 Danny Trejo – amerykański aktor filmowy
 Erbín Trejo – meksykański piłkarz
 José Luis Trejo – meksykański piłkarz
 Mario Trejo – meksykański piłkarz
 Óscar Trejo – argentyński piłkarz